Alta (Альта, гр. Άλτα) — греческий производитель лёгких трёхколёсных грузовиков, мотоциклов и легковых машин. Производство мотоциклов и трёхколёсных грузовиков и 50-кубовыми двигателями Захс (Sachs) началось на первом заводе в Афинах в 1962 году. Мотоцикл 50S был известен своей надёжностью (некоторые сохранились до наших дней в хорошем рабочем состоянии). В 1967 была разработана модель A700, трёхколёсный грузовик с двигателем BMW и грузоподъёмностью 800 кг. Грузовик, отличавшийся приятным дизайном и высокой надежностью, стал одним из самых успешных автомобилей такого типа в Греции. В 1968 Альта разработала трёхколёсный легковой автомобиль, модель Alta A200. Снабжённый двигателем Heinkel объёмом 200 куб. см, автомобильчик базировался на немецком Фульдамобиле (Fuldamobil) (также выпускаемым в Греции фирмой Attica по лицензии), но с кузовом собственного дизайна. Машинка имела скромный успех и выпускалась до 1974 года. Компания переехала в новый завод в Элевсин, где работала до 1978 года.

Литература 
 L.S. Skartsis and G.A. Avramidis, «Made in Greece», Typorama, Patras, Greece (2003).
 L.S. Skartsis, «Greek Vehicle & Machine Manufacturers 1800 to present: A Pictorial History», Marathon (2012) ISBN 978-960-93-4452-4 (eBook)
 G.N. Georgano (Ed.), «The New Encyclopedia of Motorcars, 1885 to Present», E.P. Dutton, New York (1982).
 M. Sedgwick, «Cars of the Fifties and Sixties», Crescent Books (1990).
 Automobil Revue/Revue Automobile (1971 ed.)

Примечания

Ссылки 

 A perfectly restored Alta A200 in a museum in Eggenburg, Austria

Автомобилестроительные компании Греции
Производители мотоциклов Греции
Трёхколёсные автомобили